Pape Latyr N'Diaye (Dakar, 30 de novembro de 1987) é um futebolista profissional senegalês que atua como goleiro.

Carreira 
Pape Latyr N'Diaye representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Futebolistas do Senegal
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012